Onze-Février ou XI-Février ou 11-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 11 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonymie 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique, 
 Le  : La ville de Ciney, dans la Province de Namur, fut prise par le Duc de Lorraine Charles IV.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 11 de Febrero » ou « Once de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 11 de Febrero », à General Escobedo, dans l'État de Nuevo León.

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
11